
Molekulska formula -{C12H16F3N}- se može odnositi na:
 Deksfenfluramin, anoreksik
 Fenfluramin
 Levofenfluramin